James Bruce (1730-1794), explorateur et géographe britannique.
 James Bruce (1769-1798) membre du Parlement britannique
 James Bruce (1811-1863), administrateur colonial et diplomate britannique (aussi connu sous le nom de Lord Elgin) et neveu du précédent.
 James Bruce, un réalisateur et producteur américain.

Autres 
Les chutes James Bruce, plus hautes chutes d'eau du Canada.